Příjmení Čuhel nosí více osob:

 František Čuhel (1862–1914), rakouský ekonom 
 Petr Čuhel (* 1965), český fotbalista a trenér, otec Moniky
 Monika Čuhelová (* 1987), česká rozhlasová moderátorka a televizní reportérka specializující se na fotbal, dcera Petra